До даного списку включено 57 видів грибів третього видання Червоної книги України (2009 р.).

Див. також 
 Лишайники Червоної книги України

Джерела 
 

Червона книга України

Списки:Біота України
Таксономічні списки (види)
Списки грибів